13-й чемпионат Южной Америки по волейболу среди мужчин прошёл с 21 по 26 апреля 1979 года в двух городах Аргентины (Росарио и Санта-Фе) с участием 7 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 12-й раз в своей истории и в 7-й раз подряд выиграла сборная Бразилии.

Команды-участницы 
Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Парагвай, Перу, Уругвай, Чили.

Система проведения чемпионата 
7 команд-участниц на предварительном этапе разбиты на две группы. По две лучшие команды из групп выходят в финальный этап и по круговой системе разыгрывают места с 1-го по 4-е. Учитываются результаты встреч команд между собой на предварительном этапе. По такой же системе места с 5-го по 7-е разыгрывают сборные, занявшие в группах предварительного этапа 3—4-е места.

Предварительный этап

Группа А 
Росарио

 21 апреля: Венесуэла — Парагвай 3:-; Аргентина — Уругвай 3:-.
 22 апреля: Венесуэла — Уругвай 3:-; Парагвай — Аргентина 3:2.
 23 апреля: Парагвай — Уругвай 3:0; Венесуэла — Аргентина 3:2.

Группа В 
Санта-Фе

 21 апреля: Бразилия — Чили 3:0 (15:6, 15:0, 15:4).
 22 апреля: Чили — Перу 3:-.
 23 апреля: Бразилия — Перу 3:0 (15:8, 15:4, 15:10).

Классификационный раунд 
Санта-Фе
 Курсивом выделен результат матча предварительного этапа, пошедший в зачёт классификационного раунда

 25 апреля: Перу — Уругвай 3:-.
 26 апреля: Аргентина — Перу 3:2 (6:15, 12:15, 15:5, 15:12, 15:5).

Финальный этап 
Росарио
 Курсивом выделены результаты матчей предварительного этапа, пошедшие в зачёт финального

 25 апреля: Венесуэла — Чили 3:-; Бразилия — Парагвай 3:0.
 26 апреля: Парагвай — Чили 3:2 (12:15, 11:15, 15:6, 15:13, 15:11); Бразилия — Венесуэла 3:0 (15:9, 15:7, 15:3).

Итоги

Положение команд

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Южной Америки по волейболу среди мужчин
1979 год в волейболе
Спорт в Аргентине в 1979 году
Чемпионаты Южной Америки в Аргентине
Международные соревнования по волейболу в Аргентине
Апрель 1979 года